Aллига́торы — род крокодилов семейства аллигаторовых. Также может означать:

Фильмы США 
 Аллигатор — 1980 года.
 Аллигатор 2: Мутация — 1991 года.
 Альбино Аллигатор — 1996 года.

Техника 
 Ка-52 «Аллигатор» — российский боевой вертолет.
  — тип лодки-амфибии, использовавшаяся канадскими лесозаготовителями с середины XIX века до начала XX века.

Подводные лодки
 Аллигатор — Россия, на службе с 1908 по 1924 год.
 USS Alligator (1862) — США, на службе с 1862 по 1863 год.
Корабли США
  — шхуна.
  — шлюп.
  — шхуна.
  — пароход.
Корабли Великобритании
  — фрегат.
  — корвет.

Музыка 
 Alligator Farm — альбом (2000) Пола Гилберта.
 Alligator — альбом (2005) группы The National.
  — альбом (2015) группы .
  — песня (2009) дуэта Tegan and Sara.
  — американская звукозаписывающая компания.
 DJ Aligator (наст. имя Алиасгар Мовасат, род. 1975) — датский продюсер и диджей иранского происхождения.

Топонимы 
США
 Аллигейтор — река в Северной Каролине.
  — городок в Миссисипи.
Прочие страны
 Аллигатор-Лейк — вулкан в Юконе (Канада).
 Аллигейтор-Понд — деревня на Ямайке.

Прочее 
 Аллигатор — одно из прозвищ советского серийного убийцы и каннибала Алексея Суклетина.

См. также 
 Крокодил (значения)